Il West Ham United Football Club Women, citato come West Ham United Women o più semplicemente West Ham, è la sezione calcistica femminile dell'omonimo club maschile. Dal 2018 partecipa alla Women's Super League, la massima serie del campionato di calcio inglese femminile.

Storia 
Fondata nel 1991 da Roger Morgan, disputa il 29 marzo 1992 la sua prima amichevole, contro il Barnet Ladies. Nel settembre 1992 si iscrive nella Greater London Regional Women's Football League Division 3, il livello più basso del campionato inglese a livello regionale (corrispondente al nono livello nazionale). In tre anni ottiene subito una doppia promozione fino alla Divisione 1, poi al termine della stagione 1998-1999 vince i play-off ed arriva alla Greater London Regional Women's Football League Premier Division, il livello più alto regionale (il sesto livello nazionale). Vince due volte il campionato, ma fallendo nel primo caso gli spareggi promozione, vincendoli invece al secondo anno consecutivo ed ottenendo così la promozione nella Women's Premier League South East Division 1. Tre anni dopo, stagione 2004-2005, vince il campionato ed è promosso nella FA Women's Premier League Southern Division, il terzo livello nazionale.

Nella stagione 2008-2009 ha vinto la Essex FA County Cup battendo il Colchester United per 9-0. Nella stagione 2010-2011 ha vinto nuovamente il trofeo battendo in finale 2-1 l'Hutton. Nella stagione 2011-2012 ha perso in finale dopo i tiri di rigore contro il Colchester, mentre nella stagione 2013-2014 è tornato a vincere il trofeo, battendo per 5-1 in finale il Barking.

Dalla stagione 2005-2006 alla stagione 2017-2018 ha fatto parte della Southern Division della FA Women's Premier League, che negli anni è passato dall'essere secondo livello nazionale a esserne il terzo. Il West Ham United ha alternato stagioni, come la 2010-2011 e 2011-2012, nelle quali è arrivato terzo, sfiorando la promozione al livello superiore, con stagioni nelle quali ha lottato per non retrocedere fino all'ultima giornata di campionato.

Il 28 maggio 2018 è stato annunciato che la FA aveva concesso al West Ham United la licenza di partecipazione al campionato di FA Women's Super League per la stagione 2018-2019, diventando così l'undicesima squadra partecipante., e prima dell'inizio della stagione, nel luglio di quello stesso anno, la squadra cambiò denominazione da West Ham Ladies a West Ham United women's team.

Cronistoria

Allenatori

Calciatrici

Palmarès

Competizioni regionali 
Essex FA County Cup: 3
2008-2009, 2010-2011, 2013-2014
Greater London Regional Premier League: 2
2000-2001, 2001-2002

Organico

Rosa 2022-2023

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

West Ham United F.C. Women